Předtucha může být:

 předtucha – tušení
 Předtucha (novela) – novela Marie Pujmanové

film
 Předtucha (film, 1944) – nedokončený český film, režie Miroslav Cikán
 Předtucha (film, 1947) – československý film natočený na motivy stejnojmenné novely Marie Pujmanové, režie Otakar Vávra
 Předtucha (film, 1992) – švédsko-dánský film, režie Rumle Hammerich
 Předtucha (film, 2004) – japonský film, režie Norio Tsuruta
 Předtucha (televizní film) – kanadský televizní film z roku 2004, režie Jonas Quastel
 Předtucha (film, 2007) – americký film, režie Mennan Yapo
 „Věštecké schopnosti“ (v původním překladu „Předtucha“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine